Lumpiaque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lumpiaque (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Lumpiaque (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar